Sacchetti es un apellido de origine italiano que puede hacer referencia a :

 Juan Bautista Sacchetti, o Sachetti (1690-1764), arquitecto italiano.
 Franco Sacchetti (1335-1400), escritor y diplomático italiano.
 Romeo "Meo" Sacchetti (1953-), exjugador y entrenador italiano de baloncesto. 
 Palazzo Sacchetti, palacio renacentista de la ciudad de Roma.